Philippe Billy peut désigner :
 Philippe Billy (né en 1965), skieur de vitesse français ;
 Philippe Billy (né en 1982), footballeur français.